Bridgette B. Spanish Fuck Doll è un film pornografico del 2019, diretto da Jonni Darkko.

Trama

Riconoscimenti 
 Best Sex Scene – Gonzo
 Candidatura a Best Blowing Scene
 Candidatura a Best Star Showcase

Note

Collegamenti esterni 
 

Film pornografici